Libre-service ou Libre service peut désigner :
 Libre-service, une forme de mise en marché :
 Libre service, un album du groupe québécois Maneige, sorti en 1978.

Voir aussi 
 Libre-service de gros, une technique de vente en gros
 Libre Service Actualités, un magazine hebdomadaire professionnel français consacré à l’actualité et à l’analyse des tendances du commerce, de la grande distribution et de la consommation
 Vélos en libre-service, un service qui met à disposition du public des vélos, gratuitement ou non